Theo Ratliff (né en 1973), joueur américain de basket-ball ;
 Tommy Joe Ratliff, bassiste américain ;
 Wayne Ratliff (né en 1946), informaticien américain.

Personnage de fiction
 V. K. Ratliff, personnage de roman de William Faulkner.